Ирапуато има више значења:

 Ирапуато, насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Ирапуато (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ирапуато, Сиудад Индустријал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику